LZA une variante du format de compression de données Lha.
 Le code IATA de l', à Luiza, en République démocratique du Congo